None – comune italiano in provincia di Torino
 None – particolari giorni del calendario romano
 None – EP del gruppo musicale svedese Meshuggah
None – KeyWord in Python per segnalare l'assenza di valore per un parametro